Teatro Metropolitan puede referirse:

 al Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México;
 al Teatro Metropolitan de Buenos Aires, Argentina;
 al teatro Metropolitan Opera House de Nueva York, Estados Unidos.